Harvey Wallinger –  cortometraggio diretto dal regista Woody Allen
 Veronika Wallinger – ex sciatrice austriaca